10/5 kan syfta på:

 10 maj
 5 oktober (amerikanskt datumformat)